Nowhere – film del 2002
 Nowhere – album del 1990
 Nowhere – festival spagnolo